Gabriel Lozès (1917-1986), médecin de formation et  personnalité politique béninoise.
 Patrick Lozès (1965- ), son fils, personnalité politique et militant associatif français.
 Antonio Lozès (1905-1945), footballeur français.